Las esfagnópsidas (Sphagnopsida) es una clase de musgos primitivos que incluye dos órdenes. A esta clase pertenecen los esfagnos o musgos de turbera.

Taxonomía
 Orden Protosphagnales†. Contiene una única especie extinta, Protosphagnum nervatum† del Pérmico.
 Orden Sphagnales. Contiene cuatro géneros vivientes: Sphagnum, con varios centenares de especie, y Ambuchanania, Eosphagnum y Flatbergium, cada uno con una sola especie.

Filogenia
Filogenia de las briofitas mostrando la situación de las esfagnópsidas:

Referencias

 Shaw, A. Jonathan, 2000. "Phylogeny of the Sphagnopsida Based on Chloroplast and Nuclear DNA Sequences" , The Bryologist 103 (2): 277-306.

Bryophyta